Sezon 1979/80 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 AJ Auxerre
 Tours FC

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1979 we Francji
1980 we Francji